Cagnac peut désigner :

Patronymes 
 Bernard Cagnac (1931), physicien français

Lieux 
 Cagnac-les-Mines, ville du Tarn (France)